Rorarius Ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Rorarius (* 1972), deutsche Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin für Spiel- und Dokumentarfilme
 Georgius Rorarius (1492–1557), evangelischer Theologe und Reformator, siehe Georg Rörer
 Hieronymus Rorarius (1485–1556), italienischer Humanist und Diplomat, siehe Girolamo Rorario